Ağabəyli – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Ağabəyli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian